(englisch wörtlich für „Heimlichkeit“ oder „Schläue“) steht für:

 Tarnkappentechnik
 Stealth Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Stealth-Computerspiel, Subgenre der Action-Computerspiele
 Stealth – Unter dem Radar, Film aus dem Jahr 2005
 Stealth (Thorpe Park), Achterbahn im englischen Thorpe Park
 eine ehemalige Achterbahn in Knott's Berry Farm, siehe Nighthawk (Carowinds)
 ein Computervirus, der seine Existenz verschleiern kann, siehe Computervirus#Stealth-Viren